Ни Хуа (; род. 31 мая 1983, Шанхай, Китай) — китайский шахматист, гроссмейстер.

Чемпион Китая (2006, 2007, 2008).

В составе сборной Китая участник пяти шахматных олимпиад (2000, 2002 , 2006, 2008 и 2014 гг.), 6-го командного чемпионата мира (2005). В 2014 г. команда Китая стала победительницей олимпиады, а в 2006 г. завоевала серебряные медали.

Победитель чемпионата Азии 2010 г.

Победитель открытого чемпионата Австралии 2015 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая
Чемпионы Азии по шахматам